Der Begriff Besitzverzeichnis wird verwendet für:

bestimmte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit geführte Urbare
die Lagerbücher im Archivwesen